Bay Shores ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay Shores (Kalifornien), im Orange County
 Bay Shores (New York), im Onondaga County
 Bay Shores (South Carolina), im Oconee County

Siehe auch:
 Bay Shore